Гірницька селищна рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Гірницька селищна рада — Донецька область, м. Сніжне
 Гірницька селищна рада — Львівська область, м. Червоноград

Джерела 

сайт Верховної Ради України